Le nom de Froriep est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 August Friedrich von Froriep (1849-1917), médecin et biologiste allemand.
 Bertha Froriep (1833-1920), artiste allemande.
 Ludwig Friedrich von Froriep (1779-1847), médecin et biologiste allemand.
 Robert Froriep (1804-1861), médecin et biologiste allemand.

Homonymie de patronyme